Темурходжа Зоирович Абдухоликов (; ) — узбекский футболист, нападающий клуба «Кызылкум» и сборной Узбекистана.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 2009 году за вторую команду «Бунёдкора». В нём Абдухоликов провёл 3 сезона, сыграв в 9 матчах и забив 2 гола.

В 2011 году перешёл в столичный «Пахтакор». Дебютный матч за новый клуб состоялся 5 марта 2011 года против «Кызылкума», в котором также отметился голом на 88-й минуте. Второй гол он забил 16 марта 2011 года в матче Лиги чемпионов АФК против катарского «Аль-Садда».

10 февраля 2014 года Абдухоликов перешёл в хорватский «Хайдук» из Сплита.

Карьера в сборной 
За сборную Узбекистана дебютировал 25 февраля 2012 года в товарищеском матче против сборной Южной Кореи (2:4).

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Узбекистана (3): 2012, 2016, 2018
 Обладатель Кубка Узбекистана (2): 2011, 2016
 Член Клуба Геннадия Красницкого — 105 голов

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Бунёдкор-2»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Ас-Сайлия»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Хаур-Факкан»
Игроки ФК «Кызылкум»